2 miejscowości w Polsce: 
 Kwakowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica 
 Kwakowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek